Гречина () — украинская фамилия. Известные носители:
 Гречина, Григорий Власьевич (1796—1840) — математик.
 Гречина, Михаил Игнатьевич (1902—1979) — советский архитектор, лауреат Государственной премии УССР (1983);
 Гречина, Вадим Михайлович (1931—2005) — советский архитектор, лауреат Шевченковской премии (1985).

См. также 
 Гречин
 Гречихин